Kabinett Matsukata steht für folgende Regierungen Japans:

 Kabinett Matsukata I (1891 bis 1892)
 Kabinett Matsukata II (1896 bis 1898)